Песо-лей, законное песо (), песо закона 18.188 — денежная единица Аргентины в период с 1 января 1970 года по 5 мая 1983 года. Состояло из 100 сентаво.

История 

Песо-лей — разновидность аргентинского песо, являвшегося национальной валютой Аргентины в период с 1 января 1970 года по 5 мая 1983 года. Чтобы отличать эту валюту от других её также называли «законное песо» или «песо закона 18.188» (она была введена в соответствии с законом № 18.188 от 5 апреля 1969 года.

Песо-лей делилось на 100 сентаво, его символ — $L, иногда просто $. Оно заменило песо-насиональ (обмен осуществлялся в соотношении 100 к 1 песо-лей), но через 13 лет из-за сильного бесценения уступило место новой разновидности песо в соотношении 10 000 к 1.

Монеты

Банкноты

Примечания

Ссылки 
 

Песо
Деньги Аргентины